Paul Garnet Henderson, kanadski hokejist, * 28. januar 1943, Kincardine, Ontario, Kanada.

Henderson je člansko kariero začel v klubu Hamilton Red Wings v ligi OHA v sezoni 1960/61. V ligi NHL, kjer je igral za klube Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs in Atlanta Flames, je v trinajstih sezonah odigral 707 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 236 golov in 241 podaj, ter 56 tekem končnice, na katerih je dosegel enajst golov in štirinajst podaj. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na tekmah Summit Series proti sovjetski reprezentanci v letih 1972 in 1974. Na tekmah leta 1972 je dosegel sedem golov in tri podaje na osmih tekmah, dosegel je tudi zmagovite gole na šesti, sedmi in osmi tekmi serije za zmago svoje reprezentance v seriji.

Leta 1995 je bil sprejet v Kanadski športni hram slavnih, leta 2013 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Hamilton Red Wings
| OHA
| 60/61
| 
| 30
| 1
| 3
| 4
| 
| 9
| 
| 12
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|-
| Hamilton Red Wings
| OHA
| 61/62
| 
| 50
| 24
| 19
| 43
| 
| 68
| 
| 10
| 4
| 6
| 10
| 
| 13
|-
| Hamilton Red Wings
| OHA
| 62/63
| 
| 48
| 49
| 27
| 76
| 
| 53
| 
| 3
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 62/63
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 9
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Hornets
| AHL
| 63/64
| 
| 38
| 10
| 14
| 24
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 63/64
| 
| 32
| 3
| 3
| 6
| 
| 14
| 
| 14
| 2
| 3
| 5
| 
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 64/65
| 
| 70
| 8
| 13
| 21
| 
| 30
| 
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 65/66
| 
| 69
| 22
| 24
| 46
| 
| 34
| 
| 12
| 3
| 3
| 6
| 
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 66/67
| 
| 46
| 21
| 19
| 40
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 67/68
| 
| 50
| 13
| 20
| 33
| 
| 35
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 67/68
| 
| 13
| 5
| 6
| 11
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 68/69
| 
| 74
| 27
| 32
| 59
| 
| 16
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 69/70
| 
| 67
| 20
| 22
| 42
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 70/71
| 
| 72
| 30
| 30
| 60
| 
| 34
| 
| 6
| 5
| 1
| 6
| 
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 71/72
| 
| 73
| 38
| 19
| 57
| 
| 32
| 
| 5
| 1
| 2
| 3
| 
| 6
|-
| Kanada
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 7
| 3
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 72/73
| 
| 40
| 18
| 16
| 34
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Summit Series
| 74
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 73/74
| 
| 69
| 24
| 31
| 55
| 
| 40
| 
| 4
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| Toronto Toros
| WHA
| 74/75
| 
| 58
| 30
| 33
| 63
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Toros
| WHA
| 75/76
| 
| 65
| 26
| 29
| 55
| 
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Birmingham Bulls
| WHA
| 76/77
| 
| 81
| 23
| 25
| 48
| 
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Birmingham Bulls
| WHA
| 77/78
| 
| 80
| 37
| 29
| 66
| 
| 22
| 
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| Birmingham Bulls
| WHA
| 78/79
| 
| 76
| 24
| 27
| 51
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Birmingham Bulls
| CHL
| 79/80
| 
| 47
| 17
| 18
| 35
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Atlanta Flames
| NHL
| 79/80
| 
| 30
| 7
| 6
| 13
| 
| 6
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Birmingham Bulls
| CHL
| 80/81
| 
| 35
| 6
| 11
| 17
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1330
| bgcolor="#7FFF00" |492
| bgcolor="#7FFF00" |480
| bgcolor="#7FFF00" |972
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |616
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |86
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |45
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hamilton Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Pittsburgh Hornets
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Toronto Toros
Hokejisti Birmingham Bulls
Hokejisti Atlanta Flames
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Nosilci reda Kanade